Gawęda ist der Familienname der folgenden Personen:

 Adam Gawęda (* 1967), polnischer Politiker, Abgeordneter des Seijm, Senator und Staatssekretär
 Ewa Gawęda (* 1971), polnische Politikerin, Fotografin und Unternehmerin
 Mateusz Gawęda (* 1990), polnischer Jazzmusiker